Я́нош Га́раи (; 23 февраля 1889, Будапешт, Австро-Венгрия, — 1945, Маутхаузен, Германия) — венгерский фехтовальщик, один из лучших саблистов мира в 20-е годы XX века.

В 1923 году стал чемпионом Венгрии по сабле в личном зачете (позднее, в 1927 и 1930 годах, становился чемпионом в командном зачете).

Выступая в составе венгерской сборной на летних Олимпийских играх 1924 года в Париже, Гараи стал серебряным призёром в командном и бронзовым в личном зачете. В 1928 году на Олимпиаде в Амстердаме стал чемпионом в командном зачете.

Помимо этого, в 1925 году стал чемпионом мира в личном, а в 1930 году — в командном зачете.

В 1944 году, после оккупации Венгрии Германией, Гараи как еврей попал в число 437000 венгерских евреев, подлежащих депортации. Он был отправлен в концлагерь Маутхаузен, где и умер в 1945 году (точная дата смерти неизвестна, существуют варианты — 5 марта, 30 марта и 3 мая).

В 1990 году посмертно стал членом Международного еврейского спортивного зала славы. В Будапеште именем Гараи названа школа.

Его падчерицей была олимпийская чемпионка 1952 года по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем Валерия Дьенге.

Примечания

Литература 
 ФЕХТОВАНИЕ: Энциклопедия / Авторы-составители М. С. Ракита, В. Л. Штейнбах. — М.: Человек, 2011. — ISBN 978-5-904885-46-5. — С. 93.

Ссылки 
 Янош Гараи в Международном еврейском спортивном зале славы
 Янош Гараи на сайте SR/Olympic sports

Фехтовальщики Венгрии
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1924 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы мира по фехтованию
Персоналии:Холокост в Венгрии